Сагинтай Зекенович Елюбаев (род. 15 июля 1951, пос. Дубовка, , Карагандинская область, Казахская ССР, СССР) — казахский учёный в области агрохимии, , . .

Биография 
Родился 15 июля 1951 года в поселке Дубовка Абайского района Карагандинской области.

В 1975 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева по специальности «Агрохимия».

В 1979 году окончил аспирантуру во Всесоюзном научно-исследовательском институте агрохимии им. Д. И. Прянишникова по специальности «Агрохимия» в г. Москве.

С 1979 года по 2000 год прошел путь от ассистента кафедры, старшего преподавателя, заведующего кафедрой до первого проректора, директора сельскохозяйственного института в Кокшетауском университете имени Ш.Уалиханова.

С июля 2000 года и по настоящее время является ректором Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова.

Научные, литературные труды 
Под непосредственным руководством Елюбаева создана система удобрений в зерновых и пахотных землях Северного Казахстана, улучшающая плодородие почв и способствующая охране окружающей среды, обеспечивающая хороший и качественный выход пшеницы.

Принял участие в разработке научных программ по развитию сельского хозяйства Северного Казахстана в соответствии с национальной программой индустриально-инновационного развития Казахстана в проектах Национальной академии естественных наук Республики Казахстан.

По результатам исследования опубликовано 200 научных трудов, в том числе 3 учебника, 14 монографий, 6 учебных пособий, 2 патента и 1 авторское свидетельство.

Он является крупнейшим ученым в области агрохимии Северного Казахстана.

Семья 
 Сын: Елюбаев, Мади Сагинтаевич — депутат Мажилиса парламента Казахстана.

Награды и звания 
 «Почётный работник образования Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2005)
 Медаль «За трудовое отличие» (Казахстан) (2007)
 Благодарственное письмо от Президента РК (2008)
 Медаль НДП «Нур Отан» «Белсенді қызыметі үшін» (2010)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Лауреат Премии «Socrates» (Oxford) (2011)
 «Почётный агрохимик России» (2011)
 Орден Курмет (2012)
 Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015)
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016)
 Медаль «Ветеран труда» (Казахстан) (2016)
 Медаль «Батыр Шапағаты» имени Бауыржан Момышулы (2016)
 Почётная грамота Сената Парламента РК (2016)
 Указом Президента РК от 5 декабря 2018 года за выдающиеся заслуги в области агрохимии Казахстана награждён орденом «Парасат».
 Почётный гражданин Акмолинской области

Учёное звание 
 , .
  (с 2017 года по настоящее время)

Примечания

Ссылки 
 Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова Президент университета Елюбаев Сагинтай Зекенович — доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Национальной академии наук 

Выпускники РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева
Преподаватели вузов Казахстана
Ректоры Кокшетауского университета
Ректоры вузов Казахстана
Почётные граждане Акмолинской области